Сезон 2022/23 — 117-й сезон для марсельского «Олимпика» в чемпионате Франции, а также 27-й подряд сезон, который клуб проводит в высшем дивизионе французского футбола.

Перед началом сезона у команды изменился главный спонсор: вместо Uber Eats на футболках появился логотип Cazoo. 

В этом сезоне команду возглавил хорватский тренер Игор Тудор, который сменил на этом посту аргентинского специалиста Хорхе Сампаоли.

По результатам летнего трансферного окна игроками «Марселя» стали: вратарь Пау Лопес; защитники Шансель Мбемба, Жонатан Клосс, Самюэль Жиго; полузащитники Маттео Гендузи и Жордан Верету; нападающие Аркадиуш Милик, Дженгиз Ундер, Луис Суарес и Алексис Санчес.

Помимо участия в чемпионате команда выступает в Кубке Франции и Лиге чемпионов.

Клуб

Тренерский штаб

Форма 
Поставщиком формы для команды начиная с сезона 2018/19 является немецкий производитель спортивных товаров PUMA. Титульным спонсором с начала сезона 2022/23 стала компания Cazoo.

Комплект домашней формы на сезон 2022/23 был представлен в июле 2022 года: белые футболки с логотипом PUMA голубого цвета (оттенок «Limoges blue»), эмблемой клуба и логотипом нового титульного спонсора команды, компании Cazoo, также синего цвета; на плечах — полосы PUMA голубого цвета, на груди — логотип ещё одного спонсора, компании Parions Sport; белые шорты с голубыми вертикальными вставками и белые гетры с голубыми горизонтальными полосками по центру. Сзади на воротнике изображён стилизованный герб города Марселя. Дизайн футболок вдохновлён золотой эрой в истории команды начала 1970-х. Дизайн с использованием ретро мотивов является отсылкой к форме команды, которая побеждала в Кубке Франции 1969, в чемпионате 1970/71, а также сделала дубль в 1972 гг.

Комплект выездной формы на сезон 2022/23 был представлен в июле 2022 года: тёмно-синего (оттенок «deep blue») цвета футболки с логотипом PUMA голубого цвета, эмблемой клуба и логотипом нового титульного спонсора команды, компании Cazoo, белого цвета; на плечах — полосы PUMA голубого цвета, на груди — логотип компании Parions Sport белого цвета; тёмно-синие шорты с голубыми вертикальными вставками и тёмно-синие гетры с оранжевыми горизонтальными полосками по центру. Базовый рисунок футболки является отсылкой к домашнему стадиону команды «Оранж Велодром» — добавлен с помощью небольших штрихов.

 Домашняя форма

 Выездная форма

 Резервная форма

Состав 

|-----
! colspan="9" bgcolor="#009cdc" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#009cdc" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#009cdc" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

Игроки в аренде

Трансферы

Пришли в клуб

Ушли из клуба

Взяты в аренду

Отправлены в аренду

Продление контрактов 

Источники: Ligue 1 и L’Équipe

Перед началом сезона 
В марте 2022 года стало известно, что команды с 1 июля будет новый главный спонсор: вместо Uber Eats на футболках появился логотип Cazoo. 4 июля 2022 года клуб обьявил о назначении хорватского специалиста Игора Тудора на пост главного тренера команды, с которым был заключён двухлетний контракт.

Летнее трансферное окно во Франции открылось 10 июня и закрылось 1 сентября 2022 года.

11 августа «Марсель» заключил двухлетний контракт с чилийским нападающим Алексисом Санчесом, перешедшего в клуб в качестве свободного агента. В последний день трансферного окна был взят в аренду марокканский полузащитник Амин Арит из «Шальке 04», выступавший уже за команду на правах аренды в предыдущем сезоне 2021/22.

Ряд игроков покинул команду в качестве свободных агентов. 1 июля в качестве свободного агента команду покинул полузащитник Бубакар Камара. 6 июля клуб объявил, что по взаимному согласию стороны расторгли контракт c капитаном клуба, вратарём Стивом Манданда, проведшего за команду 613 матчей (клубный рекорд). 1 сентября за 10 млн евро в клуб английской Премьер-лиги «Саутгемптон» был продан хорватский защитник Дуе Чалета-Цар, выступавший в команде с июля 2018 года. В тот же день защитник Джордан Амави на правах аренды перешёл в испанский клуб «Хетафе».

Предсезонные и товарищеские матчи 
Первую тренировку под руководством Игоря Тудора команда провела 4 июля на поле тренировочного центра Робера Луи-Дрейфуса.

23 июня 2022 года была опубликована программа предсезонного турне «Марселя» в рамках подготовки к сезону 2022/23. В рамках этого турне команда провела матчи в Бельгии и Франции, где сыграла с «Мариньян» и «Норвич Сити». Затем «Марсель» провёл товарищеские матчи в Англии против «Мидлсбро» — 22 июля, а 27 июля — против «Реал Бетис». 28 июля команда провела последнюю тренировочную сессию в Великобритании на поле «Сент-Джордж-парка» перед возвращением в Марсель. 31 июля турне завершилось матчем в Марселе на «Оранж Велодром» против «Милана».

В предсезонное турне отправились: Рубен Бланко, Симон Нгапандуэтнбу (вратари); Нуну Тавариш, Самуэль Жиго, Шансель Мбемба, Исаак Туре, Леонардо Балерди, Якин Ммади, Дуе Чалета-Цар, Поль Лирола, Жонатан Клосс Сеад Колашинац (защитники); Маттео Гендузи, Валентен Ронжье, Пап Гейе, Бартуг Элмаз, Жерсон, Дженгиз Ундер (полузащитники); Конрад де ла Фуэнте, Салим Бен Сегир, Аркадиуш Милик, Седрик Бакамбу, Луис Суарес, Бамба Дьенг, Димитри Пайет (нападающие).

Обзор участия в турнирах

Чемпионат Франции 

«Олимпик Марсель» начал сезон домашней игрой против «Реймса».

Турнирная таблица

Статистика выступлений в Лиге 1

Результаты по турам

Матчи 

17 июня 2022 года был представлен календарь матчей сезона 2022/23.

Август 
В своём первом матче в Лиге 1 нового сезона «Марсель» принимал «Реймс». В своём дебютном в качестве главного тренера матче наставник «бело-голубых» Игор Тудор выбрал схему с расстановкой «3-4-2-1». Место в воротах занял новичок команды Рубен Бланко. Первый гол в игре на 13-й минуте был забит после того, как защитник «Реймса» Ваут Фас срезал мяч в свои ворота после прострела Жонатана Клосса. На 17-й минуте вратарь «Реймса» Патрик Пенц отразил мяч в перекладину после удара в упор от Дженгиза Ундера. На 25-й минуте после удара с лёта из-за пределов штрафной площади в исполнении капитана «Марселя» Валентена Ронжье мяч угодил в штангу. На 45+1 минуте дебютант «Олимпика» Нуну Тавариш удвоил преимущество, поразив ворота дальним ударом. На 76-й минуте вышедший на замену ещё один дебютант «Марселя» Луис Суарес забил третий гол своей команды. На 84-й игрокам Реймса удалось отыграть один мяч, когда удачно головой сыграл на добивани Фоларин Балоган. На 94-й минуте во время контратаки после прострела Седрика Бакамбу Суарес оформил свой первый дубль в футболке «Марселя», установив окончательный счёт в матче — 4:1. Выйдя за 12 минут до конца матча, Димитри Пайет провёл свой 300-й матч в составе «Марселя». Лучшим игроком матча был признан Луис Суарес.

Во втором туре Лиги 1 «Марсель» на выезде встретился с «Брестом». Команда впервые вышла на поле в новом «гостевом» комплекте форм с синими футболками. Тудор выставил идентичный состав тому, что играл в первом туре с «Реймсом». Гости открыли счёт на 38-й минуте, когда защитник Нуну Тавариш одним касанием замкнул на дальней штанге подачу от Жонатана Клосса, отличившись голом в своём втором матче кряду. Алексис Санчес дебютировал в основном составе, выйдя на замену Дженгизу Ундеру на 46-й минуте. На 61-й минуте полузащитник «Бреста» Пьер Лис-Мелу ударом с лёта из-за пределов штрафной площади (с 22 метров) сравнял счёт в матче. Нападающий хозяев Жереми Ле Дуарон дважды упустил возможность забить: на 68-й минуте мяч после его удара головой перелетел выше перекладины, а на 73-й минуте после передачи Хариса Белькебла пробил мимо. Матч закончился в ничью 1:1. «Бресту» не удается обыграть «Марсель» на домашнем стадионе «Франсис Ле Бле» с января 2012 года (1:0, а единственный мяч на счету Поля Байсса). Лучшим игроком матча был признан Харис Белькебла.

В матче третьего тура команда дома принимала «Нант». Рубена Бланко в воротах сменил Пау Лопес. В стартовом составе впервые вышел новичок команды Алексис Санчес. В первом тайме голов забито не было. Несмотря на опасные моменты у обеих команд, счёт не удалось открыть до 70-й минуты, когда защитник «Марселя» Шансель Мбемба после подачи с углового от Пайета, успешно сыграл на добивании. Этот гол стал дебютным для новичка команды в футболке «Марселя». Также центральный защитник отличается забитым голом в каждом своем сезоне начиная с 2018/19. На 77-й минуте за второе предупреждение был удален защитник «Марселя» Самуэль Жиго за нарушение в своей штрафной площади, а пенальти в ворота хозяев реализовал Людовик Блас. На 82-й минуте защитник гостей Николя Паллуа срезал мяч в свои ворота после удара головой Суареса, установив окончательный счет в матче — 2:1 в пользу «Марселя». Лучшим игроком матча был признан Димитри Пайет.

В четвертом туре «Марсель» сыграла на выеде в матче дерби Южного побережья против «Ниццы». Счёт в игре на 10-й минуте открыл Алексис Санчес, отметившись дебютным голом за новый клуб. На 40-й минуте защитник Нуну Тавариш удвоил преимущество гостей, забив свой третий гол в сезоне. За несколько минут до окончания первого тайма подопечные Тудора забили третий гол в матче: Санчес оформил дубль, сыграв на добивании. Во втором тайме голов забито не было и матч завершился со счётом 0:3 в пользу гостей. Эта самая крупная победа «Марселя» на поле «Ниццы» с сентября 1979 года (тогда также был зафиксирован счёт 0:3). Благодаря этой победе «Марсель» второй сезон подряд набрал 10 очков в первых 4 играх чемпионата, чего не получалось сделать в предыдущих 8 сезонах, заняв по итогам тура 2-е место в Лиге 1.

В матче пятого тура «Марсель» дома принимал «Клермон». В первом тайме голов забито не было, однако мяч после ударов Валентена Ронжье и Нуну Тавариша попадал в перекладину. Счёт в игре был открыт на четвёртой минуте второго тайма, когда после навеса с углового в исполнении Димитри Пайета полузащитник «Марселя» Пап Гейе ударом головой поразил ворота соперников. Игроки «Клермона» имели возможность сравнять счёт, когда в одной атаке дважды мяч после их ударов угодил в перекладину. На 86-й минуте защитник гостей сфолил в своей штрафной на Мбемба, за что судья матча Эрик Ваттеллье назначил пенальти, однако удар Алексиса Санчеса отбил вратарь Мори Диав. Матч завершился победой «Марселя» 1:0, а вратарь Пау Лопес провёл свой второй «сухой» матч кряду. 

Лучшим игроком августа в команде был признан Нуну Тавариш, который также стал автором лучшего гола команды месяца (в ворота «Реймса»). По итогам августа «Марсель» занял 3-е место в турнирной таблице Лиги 1, а по показателю пропущенных голов (3 мяча) — 1-е место.

Сентябрь 
В первом матче сентября команда на выезде встретилась с «Осером». Тудор сделал семь замен в сравнении с предыдущей игрой с «Клермоном», а в стартовом составе впервые вышли новички команды Исса Каборе и Луис Суарес. Гости открыли счёт уже на 8-й минуте, когда после удара Дженгиза Ундера мяч угодил в дальнуюю штангу, а первым на добивании успешно сыграл Жерсон. Во втором тайме в составе «Марселя» вышел Нуну Тавариш, удар которого на 66-й минуте попал в штангу ворот, а затем после добивания Алексиса Санчеса мяч отразил вратарь «Осера» Бенуа Костиль. Гости удвоили преимущество на 84-й минуте игры, когда Санчес после передачи от Гендузи в центр штрафной площади, ударом в одно касание поразил ворота соперника. Для Санчеса этот мяч стал третьим в пяти матчах. Матч завершился победой «Олимпика» со счётом 0:2. Этот сезон стал 6-м в 21 столетии, в котором «Марсель» не проиграл в стартовых 6 матчах чемпионата. Благодаря этой победе (которая стала уже 4-й подряд) команда поднялась на 2-е место в турнирной таблице, а вратарь Пау Лопес оформил свой 3-й «сухой» матч подряд. Лучшим игроком матча был признан Алексис Санчес.

В матче седьмого тура команда дома принимала «Лилль». Гости открыли счёт на 12-й минуте, когда мяч после удара Адама Унаса угодил в штангу, а Исмаили сыграл успешно на добивании. Но уже на 25-й минуте Алексис Санчес сравнял счёт в матче, забив гол после паса Дженгиза Ундера. На 61-й минуте «Марсель» вышел вперёд: Ундер разыграл стандарт, выполнив навес в штрафную площадь, где Сеад Колашинац головой скинул мяч на Самуэля Жиго, который поразил ворота гостей. Матч завершился вничью со счётом 2:1, а «Марсель» одержал 6 победу и сыграв 1 раз вничью в 7 матчах чемпионата. 19 очков в первых 7 матчах чемпионата стало лучшим стартом в истории клуба на данном этапе турнира. Лучшим игроком матча был признан Алексис Санчес.

В матче восьмого тура «Марсель» дома принимал «Ренн». Счёт в игре был открыт на 24-й минуте после автогола Маттео Гендузи, который неудачно пытался выбить мяч после прострела Амари Траоре. На 52-й минуте хозяева сравняли счёт усилиями того же Гендузи, который ударом головой замкнул навес Жордана Верету с углового. Для Гендузи этот мяч стал первым в текущем сезоне. Финальный счёт матча остался ничейным — 1:1. На этой игре прервалась 5-матчевая победная серия «Олимпика». Лучшим игроком матча был признан защитник «Ренна» Джо Родон.

В матче девятого тура команда на выезде сыграла с «Анже». Счёт в матче открыли гости на 36-й минуте, когда Жонатан Клосс после прохода с левого фланга поразил ближний угол ворот ударом от штанги, забив свой дебютный мяч в составе «Марселя». На 50-й минуте Суарес после передачи Клосса удвоил преимущество гостей. На 59-й минуте Жерсон также с передачи Клосса установил окончательный счёт — 3:0 в пользу «Олимпика». Благодаря этой победе «Марсель» продлил свою беспроигрышную серию в Лиге 1 до 10 матчей. «Олимпик» при Тудоре набрал 23 очка в девяти стартовых турах чемпионата Франции (впервые с сезона 1990/91) — это лучший результат в истории марсельцев, на один балл больше, чем набрала команда Марсело Бьелса в сезоне 2014/15. Лучшим игроком матча был признан Жонатан Клосс. 

Лучшим игроком сентября в команде был признан Алексис Санчес. Автором лучшего гола команды месяца стал Жонатан Клосс (в ворота «Анже», 30 сентября 2022).

Октябрь 
В первом матче октября команда дома принимала «Аяччо». Место в воротах «Олимпика» занял Рубен Бланко, для которого эта игра стала третьей в сезоне. На 14-й минуте судья назначил пенальти в ворота «Аяччо» после ошибки Седрика Авинеля, сыгравшего рукой в своей штрафной. Пенальти реализовал капитан хозяев Димитри Пайет, для которого этот мяч стал юбилейным, 100-м забитым в Лиге 1. Но уже 24-й минуте гости отыгрались благодаря усилиям Бевика Муссити-Око. Сразу после перерыва игроки «Аяччо» вышли вперёд после автогола Леонардо Балерди, который неудачно пытался выбить мяч после навеса Юссуфа Коне. Матч закончился со счётом 1:2 в пользу «Аяччо». «Олимпик» потерпел своё первое поражение в чемпионате и уступил вторую строчку турнирной таблицы Лиги 1 «Лорьяну». Также прервалась 10-матчевая беспроигрышная серия «Олимпика» в Лиге 1. Тудор после матча сказал, что ему трудно объяснить это поражение и что команда играла, фактически, только первые 15 минут.

16 октября в матче 11-го тура Лиги 1 на «Парк де Пренс» прошло дерби «Ле Классико» против «Пари Сен-Жермен». На 35-й минуте мяч после удара Лионеля Месси со штрафного попал в перекладину. Счёт в матче был открыт в добавленное время первого тайма, когда Неймар вывел гостей вперёд ударом от дальней штанги после передачи Килиана Мбаппе. На 71-й минуте Самуэль Жиго получил красную карточку за опасный подкат против Неймара. Матч закончился со счётом 1:0 в пользу хозяев. «Олимпик» потерпел своё второе кряду поражение в чемпионате и остался на 3-й строчке в турнирной таблице. Пау Лопес совершил 8 сэйвов в этой игре, наибольшее количество среди вратарей «Олимпика» в Лиге 1 с октября 2017 года, когда у Стива Манданда было столько же (8) сэйвов в матче с «Лиллем». Лучшим игроком матча был признан нападающий «Пари Сен-Жермен» Неймар.

В матче 12-го тура команда дома принимала «Ланс». В первом тайме голов забито не было, но игроки «Олимпика» имели два голевых момента: за минуту до перерыва удар Жонатана Клосса приешлся в штангу, а Шансель Мбамба пробил прямо во вратаря «Ланса» Бриса Самба. Единственный гол в игре был забит на 78-й минуте, когда мяч после удара Давид Перейра да Кошта из-за пределов штрафной площади с 25 метров рикошетом от Леонардо Балерди перелетел через Пау Лопеса, ударившись об перекладину. Матч закончился со счётом 0:1 в пользу гостей. «Олимпик» потерпел свое третье поражение в чемпионате подряд и опустился на 5-е место в таблице, отставая от «Ланса» на 4 очка. Это также третье подряд домашнее поражение «Олимпика» от «Ланса» в последних трёх сезонах Лучшим игроком матча был признан Жонатан Клосс.

В матче 13-го тура «Олимпик» на выезде сыграл против «Страсбура». Уже на 8-й минуте Бамба Дьенг получил мяч в штрафной площади «Страсбура» после сильной передачи от Пау Лопеса и перекинул его через вратаря соперника, забив свой первый гол в сезоне. На 24-й минуте мяч после удар Дженгиза Ундера попал в штангу . На 35-й минуте преимущество гостей удвоил защитник Исса Каборе, замкнув передачу от Жонатана Клосса. Для Каборе этот мяч стал дебютным в составе «Олимпика». На 38-й минуте мяч рикошетом от Жордана Верету попал в перекладину ворота «Олимпика». На 75-й минуте после передачи Лебо Мотхиба отыграл один мяч. На 88-й минуте Лопес отметился двумя сэйвами подряд от Кевина Гамейро. Уже в добавленное время после розыгрыша углового Гамейро ударом с лёта сравнял счёт в матче — 2:2. Лучшим игроком матча был признан Пау Лопес.

Лучшим игроком октября в команде был признан Пау Лопес.

Ноябрь 
В первом матче октября команда дома принимала «Олимпик Лион» в дерби «Олимпиков». Первый тайм прошёл при небольшом преимуществе хозяев и за минуту до перерыва им удалось открыть счёт в матче, когда после навеса Верету с углового мяч отправил головой Жиго в нижний угол ворот «Лиона». Этот мяч стал вторым для Жиго за Марсель в чемпионате. Игроки гостей практически не беспокоили ворота Пау Лопеса в первом тайме. Во втором тайме имел хорошую возможность отличится Алексис Санчес, но удар отразил Антони Лопиш. Матч так и закончился со счётом 1:0 в пользу хозяев. Благодаря этой победе «Марсель» поднялся на 4-е место в турнирной таблице, прервав свою 4-матчевую безвыиграшную серию в чемпионате. Лучшим игроком матча был признан Самуэль Жиго.

В 15-м туре «Марсель» на выезде сыграл с «Монако». На 2-й минуте хозяева имели возможность открыть счёт, но Таваришу не удалось замкнуть прострел от Клосса. Счёт в матче на 35-й минуте открыл Алексис Санчес ударом со штрафного. На 44-й минуте после нарушения Балерди на Крепине Диатта в штрафной «Олимпика» был назначен пенальти, который ударом в стиле Паненки по центру реализовал Виссам Бен Йеддер. На 62-й минуте Арит получил тяжелую травму колена и его унесли на носилках, а вместо него на поле вышел Димитри Пайет. Через десять минут Александр Головин вывел на ударную позицию Кевина Фолланда, который переиграв Лопеса, вывел свою команду вперёд. На 83-й минуте после передачи Пайета Верету сделал счёт равным — 2:2. Уже в добавленное время на 97-й минуте победу гостям принес вышедший на замену Колашинац, который забил ударом головой после подачи Пайета со штрафного. «Марсель» одержал свою 11 победу на выезде с начала 2022 года, что стало лучшим результатом команды с 2009 года (14 побед). Также эта победа обеспечила команде 4-е место в таблице перед уходом на зимнюю паузу и отставание от «Пари Сен-Жермен» сократилось до 11 очков. Победа над «Монако» стала 500-й для «Марселя» в 21 столетии, добытой в 1083 играх, став лишь третьей командой после «Пари Сен-Жермен» (680) и «Лиона» (602), достигшей этого рубежа. Гол Сеада Колашинаца, забитый на 97-й минуте и 40-й секунде, стал самым поздним впервые после мяча Аркадиуша Милика, тоже забитого за «Марсель», 23 мая 2021 года в ворота «Меца» (103 минуты и 16 секунд). Лучшим игроком матча был признан Димитри Пайет.

В связи с проведением матчей чемпионата мира 2022 года в Катаре с 21 ноября по 18 декабря чемпионат Франции возобновится 28 декабря. Шесть игроков «Олимпика» были включены в официальные заявки своих национальных сборных команд для участия в матчах чемпионата мира: Маттео Гендузи и Жордан Верету в сборную Франции, Симон Нгапандуэтнбу в сборную Камеруна, Амин Арит в сборную Марокко, Пап Гейе и Бамба Дьенг в сборную Сенегала.

Декабрь

Январь

Февраль

Март

Апрель

Май

Июнь

Кубок Франции 
«Марсель» начнёт выступления в Кубке Франции с 1/64 финала.

Лига чемпионов УЕФА 

«Марсель» начал выступления в Лиге чемпионов УЕФА с группового этапа, матчи которого проходят с 7 сентября по 1 ноября 2022 года. По результатам жеребьёвки, которая прошла 26 августа 2022 года, соперниками «Марселя» в группе стали немецкий клуб «Айнтрахт», английский «Тоттенхэм Хотспур» и португальский «Спортинг».

Групповой этап 

В своём первом матче группового этапа Лиги чемпионов «Марсель» на выезде в Лондоне встретился с «Тоттенхэм Хотспур», впервые сыграв в новом «третьем» комплекте форм с голубыми футболками и голубыми шортами. Первый тайм завершился без забитых мячей. Гости владели преимуществом, но 48-й минуте за фол на Сон Хын Мине был удален Шансель Мбемба. Хозяева дожали соперника ближе к концу матча, когда на 76-й минуте передачу Ивана Перишича головой замкнул Ришарлисон. Чуть позже бразилец отличился еще раз — после передачи от Пьер-Эмиля Хёйбьерга также ударом головой удвоил преимущество хозяев. Матч завершился со счётом 2:0. «Марсель» потерпел 40-е поражение в Лиге чемпионов (в 74 матчах), проиграв 15 раз в последних 16 встречах турнира. «Олимпик» не забил в шести из своих последних семи матчей в Лиге чемпионов. Лучшим игроком матча был признан нападающий «Тоттенхэма» Ришарлисон.

В матче второго тура команда дома принимала «Айнтрахт». Алексис Санчес был дисквалифицирован на первый тур, но в этом матче вышел с первых минут. Мбемба получил красную в матче с «Тоттенхэмом», а у Жиго возникли проблемы со здоровьем, поэтому тройку центральных защитников составили Балерди, Байи и Колашинац. На 43-й минуте Йеспер Линдстрём открыл счёт в матче, воспользовавшись ошибкой хозяев в обороне. Во втором тайме голов забито не было, а на 54-й минуте удар того же Линдстрёма с острого угла пришёлся в перекладину ворот после сэйва Пау Лопеса. На 79-й минуте Даити Камада забил гол, но он был отменён из-за офсайда. «Олимпик» чаще владел мячом 60 % на 40 %, однако игроки «Айнтрахта» нанесли больше ударов — 14 против 8. Матч закончился победой гостей — 0:1, которая стала первой в истории победой для «Айнтрахта» в Лиге чемпионов. Тудор прокомментировал второе кряду поражение «Марселя» в Лиге чемпионов, сославшись на очевидную усталость игроков своей команды, которая провела третью игру за шесть дней. Лучшим игроком матча был признан полузащитник «Айнтрахта» Даити Камада.

В третьем туре «Олимпик» дома принимал «Спортинг». Перед началом матча была проведена минута молчания в память о жертвах трагических событий на стадионе «Канджурухан» в Индонезии. «Спортинг» вышел вперёд на 1-й минуте матча усилиями Франсишку Тринкау. На 13-й минуте Алексис Санчес сравнял счёт, воспользовавшись ошибкой вратаря гостей Антонио Адана, который пытался выбить мяч. На 16-й минуте Амин Арит ударом головой после навеса с правого фланга от Жонатана Клосса вывел «Марсель» вперёд — 2:1. На 23-й минуте с поля был удалён вратарь «Спортинга» за игру рукой за пределами штрафной. На 28-й минуте защитник Леонардо Балерди удвоил преимущество хозяев ударом головой после подачи Арита с углового. На 32-й минуте из-за травмы поле покинул правый защитник Клосс. Окончательный счёт в матче установил защитник Шансель Мбемба в самой концовке игры — 4:1 в пользу хозяев, успешно сыграв на добивании. «Марсель» одержал вторую победу в последних 18 встречах Лиги чемпионов. Тудор после матча отметил, что его подопечные провели очень серьезную коллективную игру, имея силы после пропущенного гола, чтобы среагировать и атаковать жестко, как и планировалось, а красная карточка облегчила оставшуюся часть игры. Лучшим игроком матча был признан Амин Арит.

В матче четвертого тура команда на выезде в Лиссабоне провела ответную игру со «Спортингом» на «Жозе Алваладе». На 19-й минуте за фол Рикарду Эсгаю получил вторую желтую карточку, а в ворота «Спортинга» был назначен пенальти. Маттео Гендузи успешно реализовал пенальти, открыв счёт в матче. Хозяева в полной мере воспользовались численным преимуществом. На 30-й минуте Алексис Санчес после передачи Амина Арита удвоил преимущество гостей. Судья матча Алехандро Эрнандес после просмотра эпизода VAR, засчитал взятие ворот. На 61-й минуте за второе предупреждение был удалён Педру Гонсалвеш. «Олимпик» прервал серию из девяти гостевых поражений в турнире, не пропустив впервые за последних 19 встреч. Таким образом команда заняла 2-ю строчку в группе при равном количестве очков со «Спортингом» (по 6), но имея лучшую разницу забитых мячей (+2). Лучшим игроком матча был признан Алексис Санчес.

В матче пятого тура команда на выезде во Франкфурте провела ответный матч с «Айнтрахтом» на «Франкфуртштадионе». Счёт в матче открыл полузащитник хозяев Даити Камада после передачи Эвана Н’Дика. На 22-й минуте Маттео Гендузи сравнял счёт, замкнув ударом с лёта навес от Шанселя Мбемба. Но уже на 27-й минуте Рандаль Коло снова вывел «Айнтрахт» вперёд после паса Марио Гётце. Штурм ворот хозяев во втором тайме ни к чему не привел и матч завершился со счётом 2:1 в пользу «Айнтрахта». Для четырех команд квартета D все решится в заключительном туре. Лучшим игроком матча был признан вингер «Айнтрахта» Марио Гётце.

В заключительном туре группового этапа «Олимпик» дома принимал «Тоттенхэм Хотспур». Все четыре команды перед стартом 6-го тура: «Тоттенхэм», «Спортинг», «Айнтрахт» и «Олимпик» — имели шансы занять первое место. «Олимпик» попадет в плей-офф Лиги чемпионов, если одержит победу. Марсельцы станут первыми, если победят, а в другом матче будет зафиксирована ничья. «Олимпик» займет третье место, если сыграет вничью, а «Спортинг» потерпит поражение. Вышедший в стартовом составе Эрик Байи, который с середины октября не играл из-за травмы задней мышцы бедра, уже на 10-й минуте был заменён из-за повреждения. Счёт в матче был открыт в добавленное время первого тайма, когда после розыгрыша углового Жордан Верету подал в штрафную, где оставшийся практически один на один с Уго Льорисом Шансель Мбемба мощным ударом головой отправил мяч в нижний угол ворот. На 54-й минуте после передачи Ивана Перишича со штрафного Клеман Лангле ударом головой в нижний угол сравнял счёт. На 81-й минуте мяч после удара Пьер-Эмиля Хёйбьерга попал в перекладину. Победный гол в компенсированное время забил Хёйбьерг после паса Гарри Кейна. «Олимпик» завершил групповой этап на последнем месте, и сезон еврокубков для команды закончился. Лучшим игроком матча был признан вратарь «Тоттенхэма» Уго Льорис.

Статистика

Матчи и голы 

В графе «Игры» указаны выходы в стартовом составе, после знака + указаны выходы на замену. В графе «Голы» после знака − указаны пропущенные мячи (для вратарей).

Бомбардиры 

Включает все соревновательные матчи. Список отсортирован в алфавитном порядке по фамилии при одинаковом количестве забитых голов.

Голевые передачи 

Включает все соревновательные матчи. Список отсортирован в алфавитном порядке по фамилии при одинаковом количестве голевых передач.

Источник: Ligue 1

Сухие матчи 

Список сортируется по номеру футболки, когда общее количество сухих матчей одинаково. Цифры в скобках представляют игры, в которых участвовали оба вратаря и оба сохранили чистую таблицу; номер в скобках присуждается вратарю, который был заменен на замену, в то время как полный результат засчитывается голкиперу, который находился на поле в начале игры.

Дисциплина

Жёлтые карточки

Красные карточки

Награды

Игрок месяца

Гол месяца

Комментарии

Результаты матчей резервистов и Академии

«Олимпик Марсель» (II)

Насьональ 3. Группа D (Корсика/Средиземноморье)

Турнирная таблица Насьональ 3. Группа D (Корсика/Средиземноморье) 

Обновлено для матчей, сыгранных на 13 ноября 2022. Источник: FFF.

«Олимпик Марсель» (до 19 лет)

Юношеский чемпионат Франции (до 19 лет). Группа D

Турнирная таблица. Группа D 

Обновлено для матчей, сыгранных на 14 ноября 2022. Источник: FFF.

Юношеская лига УЕФА 

 Групповой этап

«Олимпик Марсель» (до 17 лет)

Юношеский чемпионат Франции (до 17 лет). Группа E

Турнирная таблица. Группа E 

Обновлено для матчей, сыгранных на 22 октября 2022. Источник: FFF.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт клуба

2022/2023
Олимпик Марсель